Александр Юрьевич Олелькович-Слуцкий (? — 26 июня 1591) — государственный деятель Великого княжества Литовского, удельный князь Слуцкий (1578—1591). Потомок великого князя литовского Гедимина в IX колене и родственник польской королевской династии Ягеллонов.

Биография 
Представитель литовского княжеского рода Олельковичей герба «Погоня». Второй сын князя Юрия Юрьевича Олельковича (ок. 1531—1578) и Катажины Тенчинской (ок. 1544—1592). Братья — князья Юрий (1559—1586) и Семён (ум. 1592).
 
Александр вместе с братьями Юрием и Семёном учился в западноевропейских университетах. Посещал Ингольштадт, где перешёл в католицизм, а также Страсбург, Базель и Италию.

В 1582 году при разделе с двумя братьями отцовского княжества Александр Юрьевич Олелькович
получил треть Слуцкого княжества, а именно предместье Остров вне городского укрепления и часть близлежащих населённых пунктов (Петриковскую волость в Мозырском повете, Волколату в Ошмянском повете и Семёновичи в Минском повете).

В июне 1591 года князь Александр Юрьевич Олелькович скончался в Кракове, его похоронили в Слуцке. Он не был женат и не оставил после себя потомства. После смерти Александра его удел унаследовала племянница София Юрьевна Слуцкая (1585—1612).

Источники 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 684 с.: іл. ISBN 985-11-0314-4.

Ссылки 
 Родословная роспись Олельковичей-Слуцких
 Князья Слуцкие на сайте «Все монархи мира»
 ОЛЕЛЬКОВИЧІ-СЛУЦЬКІ

Александр Юрьевич
Князья слуцкие